Degenau ist der Name folgender Orte:

 Degenau, Weiler in der Gemeinde Gossau SG im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Degenau, Weiler in der Gemeinde Jonschwil im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Degenau TG, Weiler in der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf im Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Deggenau, Stadtteil von Deggendorf in Bayern, Deutschland